R5 se poate referi la:

R5 (formație), o formație americană de pop rock
Discografia formației R5

Nave
 HMS Invincible (R05), o navă din 1980 a Marinei Regale Britanice
 HMS Urania (R05), un distrugător britanic
 USS R-5 (SS-82), un submarin american din 1918

Mașini
 Jaguar R5
 Renault 5

Avioane
 Kinner R-5, un motor popular pentru avioane generale și sport
 Polikarpov R-5, un biplan de recunoștere sovietic
 Sikorsky R-5, un helicopter
 Thomas-Morse R-5, un avion american din anii 1920